True Grit est le titre de plusieurs œuvres littéraires ou cinématographiques.

, roman de Charles Portis publié en 1968, adapté deux fois au cinéma, les personnages étant repris dans plusieurs suites :
 True Grit, titre original en anglais du film de titre français Cent dollars pour un shérif, de Henry Hathaway avec John Wayne, sorti en  1969 ;
 Une bible et un fusil (Rooster Cogburn), suite de Stuart Millar avec John Wayne et Katharine Hepburn, sortie en 1975,
 , suite télévisée diffusée en 1978, de Richard T. Heffron avec Warren Oates ;
 True Grit , film de Joel et Ethan Coen avec Jeff Bridges, Matt Damon et Hailee Steinfeld, sorti en 2010.